Sugar and Spice è un'espressione idiomatica della lingua inglese indicante una persona affabile.

Sugar and Spice, Sugar & Spice e Sugar 'n' Spice può riferirsi anche a:

Cinema 
Le insolite sospette (Sugar & Spice) – film del 2001 diretto da Francine McDougall
Sugar and Spice (Shugā & supaisu: Fūmi zekka) – film del 2006 diretto da Isamu Nakae

Letteratura 
Sugar and spice and everything nice – verso del nursery rhyme What Are Little Boys Made Of?
Sugar and Spice – romanzo di Lauren Conrad del 2010

Musica

Gruppi musicali 
Spice, originariamente Sugar & Spice – gruppo musicale canadese attivo dal 1967 al 1973

Album 
Sugar 'n' Spice – album di Peggy Lee del 1962
Sugar & Spice – album dei The Searchers del 1963
Sugar and Spice – album dei The Cryan' Shames del 1966
Sugar 'n' Spice – album di Martha and the Vandellas del 1969
Sugar & Spice – album di Mýa del 2008

Brani 
Sugar and Spice – brano dei The Searchers del 1963, pubblicato su singolo e sull'album omonimo

Teatro 
Sugar and Spice – lavoro teatrale di Nigel Williams del 1980

Televisione

Serie 
Sugar and Spice – serie televisiva australiana del 1988
Sugar and Spice – serie televisiva britannica trasmessa su Channel 5
Sugar and Spice – serie televisiva statunitense del 1990

Episodi 
Sugar and Spice (Zucchero e spezie) – episodio della seconda stagione della serie Gli invincibili (The Protectors) del 1973
Sugar and Spice – episodio della prima stagione della serie La famiglia Brock (Picket Fences) del 1993, che suscitò enormi polemiche e controversie